Brockelbank est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
John Edward Brockelbank (1931-2020), homme politique provincial canadien
John Hewgill Brockelbank (1897-1977), homme politique provincial canadien

Homonymie de patronyme